Ivan Callot est un chanteur français né le  à Saint-Maximin (Oise), fondateur du groupe Les Fatals Picards.

Depuis 2007, il s'est lancé dans une carrière solo sous le nom de Ivan avec un i. Il fonde en 2008 le groupe Les Rois de la Suède avec Monsieur Poulpe. En 2009, il apparaît dans un épisode de la série télévisée Nerdz interprétant son propre rôle, Ivan avec un i.

Avec les Fatals Picards 
Ivan Callot fonde les Fatals Picards en 1997 avec Thierry Manière, Bertrand Le Roy, même si le trio avait déjà sorti quelques chansons depuis 1996 sous le nom Les Fourmis violentes. Il réalise deux auto-productions, Les onze y trônent (1998) et Amiens c'est aussi le tien (2000). 
En 2007, Les Fatals Picards sortent l'album Pamplemousse Mécanique qui sera le plus gros succès du groupe. La même année le groupe est choisi pour représenter la France à l'Eurovision avec leur chanson L'amour à la française : ils finissent  sur  à égalité avec le Royaume-Uni.
En , Ivan annonce qu'il quittera le groupe en décembre.
En 2008 sort l'album live Public enregistré peu avant le départ de Ivan.

Ivan avec un i 
En 2008, Ivan se lance dans une carrière solo qu'il baptise Ivan avec un i.
Le concept n'est plus le même qu'avec les Fatals Picards dont les chansons sont humoristiques, son nouveau projet est plus pop avec des jolis textes faussement naïfs pour aborder des thématiques plus profondes.
En 2009 sort son  solo, Du Temps à Louer.
Mais Ivan a interrompu sa carrière solo pour se relancer dans un nouveau projet de groupe : Les Rois de la Suède.
Néanmoins, Ivan a annoncé qu'il ressortira un album solo en 2012/2013. Cet album, qui sortira finalement en 2015, sera finalement un "album solo à deux".

Avec les Rois de la Suède 
En 2007 alors qu'il est encore dans Les Fatals Picards, Ivan rencontre  Poulpe par l'intermédiaire de son émission Mange mon Geek ; en 2009, le groupe est officiellement formé avec la sortie du clip Socialisme. Le groupe est composé de  Poulpe (chant), Ivan Callot (chant, guitare) et François NGuyen (guitare).
Après le départ de François, Ivan assure la guitare sur scène.

Début ,  Poulpe annonce son départ du groupe, malgré cela Ivan et les autres continuent et préparent un EP numérique baptisé Animal Prudence pour 2013. En , Ivan annonce que le groupe fait une pause.
Tous les membres se séparent sauf Ivan et Marc, qui décident de créer "Deux (en chiffres)", et se produisent sur scène le  pour la première fois.

Le groupe fait son retour en 2018, toujours avec Ivan et Marc et rejoint par Manu Urbanet a la guitare, leur nouvel album, "Punk Rock Academy", sort en

Avec Deux (en chiffres) 
Fin 2013, les Rois de La Suède déclarent faire une pause, peu après leur EP numérique Animal Prudence. Ivan forme alors avec le batteur des Rois de la Suède le groupe Deux (en chiffres). Ils sortent leur premier clip Internet va fermer le . Leur deuxième clip Le camp de l'Europe sort un peu plus d'un mois après la sortie du premier. Ce clip dure 17 minutes, car il rassemble quatre chansons, dont deux exclusives. Deux autres clips seront publiés : Super connus le  et La dernière fois le . L'album * Photo non contractuelle sort le .

Discographie

Les Fatals Picards 
Les onze y trônent (1999)
Amiens c'est aussi le tien (2000)
Navet Maria (2001)
Droit de véto (2003)
Picardia Independenza (2005)
Pamplemousse Mécanique (2007)
Public (Live) (2008)

Ivan avec un i 
Du temps à louer (2009)

Les Rois de la Suède 
Best of Vol. I (2010)
Top Gün contre le Roi de la Suède (2010)
Néon Futur (2012)
Animal Prudence (EP) (2013)
Punk Rock Academy (2018)

Deux (en chiffres) 
* Photo non contractuelle (2015)

Voir aussi

Liens externes 
 

Chanteur français du XXIe siècle
Guitariste français
Les Fatals Picards
Naissance dans l'Oise
Naissance en février 1968